Полша е управлявана в различни моменти от историята си от князе (10 и 14 век) или крале (11 – 18 век). Най-дълго управлявалите династии са Пясти (ок. 960 – 1370) и Ягелони (1386 – 1572). Много често държавата е управлявана от монарси, владетели и на други държави или принцове, „наети“ от други династии. В Полша се прилага и уникалния модел за Европа на избираеми монарси. Полската независимост приключва с края на Жечпосполита през 1795 година, а е възстановена с републиканска форма на управление след края на Първата световна война – през 1918 година.

Легендарни крале

Полулегендарни владетели на западна Полша (Велика Полша)

Монарси на Полша

Крал на Полша и Велик княз на Литва (1385 – 1569)

Ягелони

Вижте също 
 Херцогство Велика Полша
 Херцог на Мазовия
 Владетели на Померания
 Херцог на Краков
 Херцог на Силезия
 Владетелите на Галиция
 Президент на Полша

Външни препратки 
 Górczyk, Wojciech, "Półksiężyc, orzeł, lew i smok. Uwagi o godłach napieczętnych Piastów" Histmag.org June 14 2009

 
Полша